Yippy (anciennement Clusty) est un métamoteur qui présente ses résultats de recherche en les classant par dossiers, eux-mêmes triés par pertinence de recherche. Il est la partie "publique" de Vivisimo, une solution de clustering créée à l'Université Carnegie-Mellon qui est aujourd'hui propriété d'IBM.

Historique 
Clusty a été initialement développé par la compagnie Vivisimo, fondée en l'an 2000 par trois chercheurs de l'Université Carnegie-Mellon en Pennsylvanie (Chris Palmer, Jerome Pesenti, and Raul Valdes-Perez)

Le  le projet Clusty est racheté par Yippy, Inc., une start-up internet basée à Fort Myers pour 5.55 million de dollars.

Technologie 
Clusty intègre de nouveaux outils et une nouvelle interface par rapport au précédent méta-moteur Vivisimo. Les possibilités de recherche intègrent différents onglets tels que l'actualité, l'emploi, les images, les blogs… Des onglets personnalisés sont même possibles en permettant à l’utilisateur de configurer les sources de sa méta-recherche.
Il se décline en plusieurs versions pour PC, Tablette PC, Smartphone et Nintendo Wii.

Fréquentation 
Ce métamoteur reçoit environ  visiteurs uniques par mois.

En , le site Alexa.com rapporte une fréquentation provenant à 30 % des États-Unis, ainsi qu'une bonne popularité en Irlande. Le site constate également une surreprésentation des hommes de plus de 45 ans dans les visiteurs du site.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Moteur de recherche
 Métamoteur

Liens externes 
 Moteur de recherche Yippy.com
 Même moteur sous son ancienne désignation Clusty

Moteur de recherche (service)